Ron est un nom commun, un nom propre, un sigle et un symbole qui peuvent faire référence à :

Prénom 
 Ron, diminutif du prénom Ronald, parfois plus commun que le prénom lui-même.

 C'est également un prénom hébraïque (רון) qui signifie « chant », « crie de joie ».

Patronyme 

Aya Ben Ron, est une artiste israélienne.
Lina Ron, est une femme politique vénézuélienne.

Pseudonyme 
Ron est un pseudonyme notamment porté par :
 Ron, de son vrai nom Rosalino Cellamare, chanteur italien.

Personnage de fiction 
 Ron Weasley, personnage du cycle romanesque Harry Potter.

Nom commun 
 ron, mot espagnol qui signifie « rhum ».
 ron, langue tchadique parlée au Nigeria.

Sigle 
 RON, Research Octane Number, l'indice d'octane des carburants d'automobiles ;
 RON, repère orthonormé, en mathématiques (voir abréviations en mathématiques).

Symbole 
 RON, code ISO 4217 de la monnaie de la Roumanie, le leu, depuis le  ; le leu avait auparavant pour code ROL.
 RON, Our Airline (Nauru), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.
 ron, le roumain, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code